Мочика:
 Моче — древнее царство на территории Перу
 Мочика (язык) — мёртвый язык, предположительно относился к чимуанским языкам